Ten artykuł dotyczy sezonu 2013 Rajdowych Mistrzostw Europy, 61. sezonu FIA European Rally Championship.

Był to pierwszy sezon po połączeniu się mistrzostw Europy z serią Intercontinental Rally Challenge. Stacja telewizyjna Eurosport, która dotychczas organizowała IRC, przejęła obowiązki organizacji ERC. Kalendarz rajdów ułożono z imprez które wcześniej były eliminacjami ERC lub IRC.

Kalendarz 
Kalendarz na sezon 2013, zawierający 13 rund, ogłoszono 15 grudnia 2012. Pod koniec kwietnia jednak wykreślono z kalendarza z powodów finansowych Rajd San Marino i kalendarz zmniejszył się do dwunastu rund.

Klasyfikacja kierowców 
Punkty przyznawano według klucza 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona była osobna klasyfikacja w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

 Indeksem górnym oznaczono dodatkowe punkty za wyniki w poszczególnych etapach rajdu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki sezonu na oficjalnej stronie serii
 Wyniki sezonu na stronie ewrc-results.com